

Cinema 
 Se... (If...) – film di Lindsay Anderson del 1968
 If – film sudcoreano del 2000
 If – film di Lisa Stoll del 2003

Codici 
 IF – codice vettore IATA di Islas Airways
 IF – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Ilfov (Romania)

Editoria 
 If – rivista di fantascienza pubblicata dagli anni cinquanta fino al 1974, quando si fuse con Galaxy Science Fiction
 IF (Ingegneria Ferroviaria) – rivista italiana
 IF (Impact Factor) – indice che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti

Elettronica 
 IF (Intermediate frequency) – frequenza alla quale un'onda portante viene spostata come un passo intermedio nella trasmissione o nella ricezione

Fumetti 
 IF Immagini Fumetti – rivista italiana e casa editrice create da Gianni Bono
 If... – striscia a fumetti di taglio politico che appare sul quotidiano britannico The Guardian
 Staff di IF – gruppo di autori di fumetti creato nel 1973 da Gianni Bono

Geografia 
 If – isola al largo di Marsiglia (Francia)
 Château d'If – fortezza del XIV secolo sull'isola d'If, dove è ambientato parte del romanzo Il conte di Montecristo

Informatica 
 If – una struttura di controllo utilizzata in molti linguaggi di programmazione

Letteratura 
 Se (If—) – poema di Rudyard Kipling

Musica 
 If – gruppo musicale rock britannico attivo negli anni settanta
 If – album discografico degli If del 1970
 If – canzone dei Pink Floyd contenuta nell'album Atom Heart Mother del 1970
 If – canzone dei Bread contenuta nell'album Manna del 1971
 If – album degli Hollywood Beyond del 1987
 If – singolo di Janet Jackson tratto dall'album janet. del 1993
 If – singolo dei Bluetones del 1997
 If – singolo delle Bananarama tratto dall'album Exotica del 2001
 If – album di Fahir Atakoglu, Horacio "El Negro" Hernández e Anthony Jackson del 2005
 If – singolo di Étienne Daho e Charlotte Gainsbourg del 2005
 If – album di Nathan Davis del 2005
 If – album di Simon Ho del 2005
 If – album di Michael Monroe del 2005
 IF – canzone di Michael Monroe contenuta nell'album If del 2005
 If – canzone dei Red Hot Chili Peppers contenuta nell'album Stadium Arcadium del 2006
 If – album dei Mindless Self Indulgence del 2008
 If – album di Mario Biondi del 2009

Televisione 
 If... – serie televisiva della BBC

Videogiochi 
 IF (Interactive Fiction) – "avventure testuali", forma di "narrativa interattiva" diffusasi nell'ambito videoludico in particolare negli anni ottanta.

Altri progetti